Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2018 de l’Open d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
En double dames, Martina Hingis, ayant pris sa retraite à l'issue des Masters, ne s'aligne pas aux côtés de Latisha Chan, avec qui elle avait décroché l'US Open l'année précédente. Cette dernière est associée à la Tchèque Andrea Sestini Hlaváčková. Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová ne pourront pas non plus défendre leur titre, l'Américaine s'étant blessé gravement au genou à Wimbledon l'année passée. Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, têtes de série 2, titrées trois fois l'année précédente, et notamment à Wimbledon, sont en pôle position pour l'emporter.

Pendant le tournoi 
La paire américaine Jennifer Brady - Vania King, bénéficiaire d'un classement protégé, fait sensation en éliminant tour à tour les têtes de série 2 Ashleigh Barty - Casey Dellacqua et 13 Nicole Melichar - Květa Peschke. Jennifer Brady atteint, quant à elle, pour la première fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Lauréates 
En double dames, Tímea Babos et Kristina Mladenovic signent leur  ensemble en battant en finale Ekaterina Makarova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Il s'agit également du  de Grand Chelem pour la Française, qui avait déjà remporté Roland-Garros en 2016, au côté de Caroline Garcia. Elle peut retrouver le sourire grâce à ce sacre, elle qui reste sur une série de 15 défaites consécutives en simple.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2017.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2018
Tennis en Australie en 2018
Open Australie Double dames
Tennis en janvier 2018